Pietarinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

1.  Pietarinkari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
2.  Pietarinkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar